Renzo Rosso, écrivain italien né en 1926, auteur de L'Écharde.
 Renzo Rosso, styliste italien né en 1955, fondateur de la marque Diesel.